Pojem zápalná teplota se podle kontextu používá v různých významech.

 Teplota vzplanutí značí nejnižší teplotu látky, při níž lze páry při povrchu zapálit. Páry se však rychle spotřebují a hoření dále neprobíhá.
 Teplota hoření značí nejnižší teplotu látky, při níž se vyvíjí dostatek par, aby látka po iniciaci sama trvale hořela.
 Teplota vznícení značí nejnižší teplotu, při níž se látka samovolně zapálí a hoří.
 Ve fyzice plazmatu označuje teplotu, při níž se v plazmatu nastartuje termonukleární fúze.